Huangfu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangfu (socken i Kina, Anhui), 
 Huangfu (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar